Cârlomănești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cârlomănești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Cârlomănești (Galați), Dorf im Kreis Galați